Репертуар (от ,  — «список») имеет несколько близких значений:
 Репертуар — набор пьес для постановки на сцене театра в некоторый промежуток времени.
 Репертуар — в музыке в максимально широком смысле слова, это список исполняемых произведений. Обычно это набор музыкальных произведений для исполнения конкретным артистом или творческим коллективом в концертах (концертный репертуар) или набор для изучения (учебно-педагогический репертуар). Существует термин «репертуарный артист» — артист знающий конкретный репертуар и способный его исполнять; таковым может быть актёр театра или оркестровый музыкант. Репертуар оркестрового музыканта может делиться на сольный и оркестровый — сольные произведения, исполняемые с оркестром или оркестровые партии, исполняемые в оркестре. Репертуар певца может включать классический репертуар, джазовый или эстрадный. Репертуар вокалистов делится на женский и мужской, а также на репертуар для конкретного голоса: сопрановый, теноровый, басовый и тому подобные.
 Библиографический указатель национальной печатной продукции за некоторый период времени.
Набор знаний и умений индивида. Для артиста — набор ролей и номеров, для шахматиста — набор дебютов.

См. также 
 «Репертуар русского театра» — российский ежемесячный журнал по драматической литературе и истории театра; изд. И. П. Песоцкий (СПб.; 1839—1841).
 «Репертуар и пантеон» — петербургский театральный журнал (1844—1846).
 Репертуарный театр — театр с постоянной труппой.

Примечания